Шарац се може односити на:

 Шарац (коњ)
 
 Шарац (презиме), српско, црногорско, бошњачко и хрватско презиме

или:

 Шарпланинац, пас
 МГ 42, врста пушкомитраљеза